Das Challenge Bell 2011 war ein Damentennisturnier, das vom 12. bis 18. September 2011 in Québec stattfand. 

Titelverteidigerin im Einzel war Tamira Paszek, die im Halbfinale gegen Marina Eraković ausschied. Eraković traf im Finale auf Barbora Záhlavová-Strýcová und unterlag dieser in drei Sätzen. Vorjahressieger im Doppel war das schwedische Duo Sofia Arvidsson und Johanna Larsson, von dem lediglich Arvidsson in diesem Jahr antrat. Zusammen mit ihrer Partnerin Marina Eraković schied sie jedoch bereits in der ersten Runde aus. Die topgesetzte US-amerikanische Paarung Raquel Kops-Jones/Abigail Spears sicherte sich den Titel mit einem Endspielsieg in drei Sätzen über Jamie Hampton und Anna Tatischwili.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in der Stadt Québec